Ciceu, comune del distretto di Harghita
Ciceu-Giurgești, comune del distretto di Bistrița-Năsăud
Ciceu-Mihăiești, comune del distretto di Bistrița-Năsăud